Николай Анатольевич Усольцев (род. 15 мая 1957) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, нападающий, мастер спорта СССР международного класса (1980).

Карьера 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1968 году в Кемерово в школе шахты «Северная».

В сезоне 1974/75 дебютировал за «Кузбасс», в котором провёл первые семь сезонов игровой карьеры.

В 1981 году перешёл в московское «Динамо», выступая за команду до 1989 года. В составе команды становится серебряным (1984, 1987, 1988) и бронзовым (1983, 1986) призёром чемпионатов СССР, обладателем Кубка СССР 1987 года. В 1988 году участвовал в первом Всесоюзном турнире по мини-хоккею, где стал серебряным призёром турнира (5 игр, 8 мячей).

В сезоне 1989/90 вновь выступал за «Кузбасс».

В чемпионатах СССР провёл 369 матчей, забил 281 мяч («Динамо» — 198, 154; «Кузбасс» — 171, 127). В Кубке СССР провёл 75 матчей, забил 82 мяча («Динамо» — 65, 73; «Кузбасс» — 10, 9).

В 1990 году продолжил игровую карьеру в Норвегии, где девять сезонов выступал за . В составе команды стал многократным .

Сезон 1999/2000 провёл в составе клуба , представляющий высший дивизион чемпионата Норвегии.

Привлекался в сборную СССР, трёхкратный победитель Международного турнира на приз газеты «Советская Россия» (1978, 1980, 1982).

После окончания карьеры живёт в Норвегии.

Достижения 
«Динамо» (Москва)
 Серебряный призёр чемпионата СССР (3): 1983/84, 1986/87, 1987/88 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1985/86 
 Обладатель Кубка СССР: 1987 
 Финалист Кубка СССР (2): 1988, 1989 
 Финалист Кубка мира: 1987 

«Стабек»
 Чемпион Норвегии (5): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии: 1998 
 Бронзовый призёр Кубка европейских чемпионов (4): 1994, 1995, 1996, 1997 

Сборная СССР
 Победитель Международного турнира на приз газеты «Советская Россия» (3): 1978, 1980, 1982 
 Чемпион мира среди юниоров: 1976

Личные 
 В списке 22-х лучших игроков сезона (2): 1980, 1982

Статистика выступлений

Клубная

В сборной СССР 

Итого: 10 матчей / 0 мячей; 9 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Стабек»
Игроки КХМ «Уллерн»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юниоров